Добромир Георгиев Жечев (; ) — болгарский футболист и тренер. Заслуженный мастер спорта НРБ (1965). Единственный болгарский футболист — участник 4-х чемпионатов мира.

Карьера 
Всю свою карьеру провёл в столичных клубах Болгарии: «Спартак» и «Левски». За 16 лет сыграл 369 матчей и забил 19 мячей. За сборную Болгарии провёл 73 матча (в 9 был капитаном) и забил 2 гола. Был в составе сборной на четырёх чемпионатах мира: 1962 (1 матч), 1966 (3 матча), 1970 (2 матча, гол в ворота Марокко) и 1974.

Достижения

Спартак 
 Обладатель Кубка Болгарии: 1967/68

Левски 
 Чемпион Болгарии: 1969/70, 1973/74
 Обладатель Кубка Болгарии: 1969/70, 1970/71

Индивидуальные 
 Единственный болгарский футболист, участвовавший в 4 финальных турнирах чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на levskisofia.info

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Спартак» София
Игроки ФК «Левски»
Футбольные тренеры Болгарии
Тренеры ФК «Арис» Салоники
Тренеры ФК «Левски»
Тренеры ФК «Локомотив» Горна-Оряховица